Великий Мох — топоним
Великий Мох — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Великий Мох — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Великий Мох — посёлок в Климовичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Великий Мох — посёлок в Рыбинском районе Ярославской области.
 Великий Мох — болото в Ярославской области;